

Асакаси — село, Аліковський район, Чувашія
 Асакаси — присілок, Чебоксарський район, Чувашія